Долгенькое — название населённых пунктов на Украине:

 Долгенькое — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Долгенькое — село в Купянском районе Харьковской области.
 Долгенькое — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Долгенькое — село в Тальновском районе Черкасской области.